osoby o nazwisku Piątkowski:
 Adam Antoni Piątkowski (1930–2002), naukowiec, elektronik
 Andrzej Piątkowski (1934–2010), polski szermierz szablista, trzykrotny medalista
 Edmund Piątkowski (1936–2016), polski lekkoatleta dyskobol, mistrz Europy i rekordzista świata
 Felicjan Zygmunt Piątkowski (1908–2004), polski kartograf i poligraf
 Grzegorz Piątkowski (ur. 1959), polski scenograf filmowy
 Henryk Piątkowski (ujednoznacznienie)
 Jan Piątkowski (ur. 1935), polski polityk, prawnik, były minister sprawiedliwości, poseł na Sejm I i
 Jarosław Piątkowski (ur. 1982), polski piłkarz, grający na pozycji prawego pomocnika w Stali Stalowa Wola
 Jerzy Piątkowski (ujednoznacznienie)
 Kamil Piątkowski (ur. 2000), polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy w Rakowie Częstochowa
 Leokadia Piątkowska (1833–1944), polska rolniczka zamordowana w czasie okupacji niemieckiej przez Niemców za pomoc okazaną Żydom. Zawołana po Imieniu.
 Lucjan Piątkowski (1929–2001), polski działacz partyjny i dyplomata
 Mateusz Piątkowski (ur. 1982), polski piłkarz, grający na pozycji napastnika
 Mieczysław Piątkowski (1881–1939), polski wojskowy
 Stanisław Piątkowski (1914–1988), polski lekarz, ortopeda, traumatolog
 Tobiasz Piątkowski (ur. 1979), polski scenarzysta komiksowy. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki
 Tomasz Piątkowski (ur. 1974), polski aktor
 Wacław Piątkowski (1920–2013), polski działacz partyjny, menedżer, ambasador w RFN
 Wiesław Piątkowski (ur. 1932), polski ekonomista i historyk
 Wiktor Jan Piątkowski (1841–1909), prawnik, publicysta

Zobacz też